Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Baku Cup 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ukrajinsko-ruský pár Irina Burjačoková a Valeria Solovjevová, jehož členky nestartovaly společně. Solovjevová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Burjačokové se stala Oxana Kalašnikovová, s níž deblový titul obhájila.

Vítězem se stala druhá nasazená ukrajinsko-gruzínská dvojice Irina Burjačoková a Oxana Kalašnikovová, která ve finále zdolala řecko-srbský pár Eleni Daniilidouová a Aleksandra Krunićová po rovnocenném zisku prvních dvou sad 4–6 a 7–6, až v supertiebreaku poměrem míčů 10–4.

Nasazení párů 
  Mandy Minellaová /  Chanelle Scheepersová (1. kolo)
  Irina Burjačoková /  Oxana Kalašnikovová (vítězky)
  Sandra Klemenschitsová /  Andreja Klepačová (semifinále)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (semifinále)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Minella   C Scheepers
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[8]
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Linette   E Svitolina
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Brianti   Š Pe'er
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[8]
| RD1-seed04=
| RD1-team04= E Daniilidou   A Krunić
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= M Krajicek   J Jašina
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= V Dolonc   A Tatišvili
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=[7]
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=[10]

| RD2-seed07=
| RD2-team07= I Kremen   M Melnikova
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= I Burjačok   O Kalašnikova
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= E Daniilidou   A Krunić
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= I Burjačok   O Kalašnikova
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= E Daniilidou   A Krunić
| RD4-score01-1='6
| RD4-score01-2=63
| RD4-score01-3=[4]
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Baku Cup
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2013
WTA Tour 2013